Het seizoen 1985/86 van de Nederlandse Eredivisie was het dertigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren PEC Zwolle '82, NAC en FC Volendam gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen VVV, SC Heracles '74 en N.E.C..

PSV werd landskampioen. MVV, SC Heracles '74 en N.E.C. degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1985/86